Marquesia este un gen care se poate referi la:
 Marquesia (insecte)
 Marquesia (pești)
 Marquesia (plante)